Jiskra Třeboň může znamenat:

 TJ Jiskra Třeboň (fotbal) – fotbalový klub
 TJ Jiskra Třeboň (národní házená) – dřívější klub národní házené
 TJ Jiskra Třeboň – občanské sdružení